Серия А 2011/2012 ( — восьмидесятый сезон чемпионата Италии по футболу. Начался 9 сентября 2011 года, завершился 13 мая 2012.

«Милан» не смог защитить звание чемпиона. Чемпионом стал «Ювентус», ни разу не проигравший в 38 турах.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Сампдория», «Брешиа» и «Бари». Их заменили «Аталанта» и «Сиена», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Серии B 2010/11, а также «Новара», победившая в плей-офф Серии B. Для «Новары» этот выход в Серию А стал первым с 1956 года.

Помимо национального чемпионата и кубка Италии, в Лиге чемпионов выступали «Милан» (1/4 финала), «Интер» (1/8), «Наполи» (1/8) и «Удинезе» (отборочный этап), в Лиге Европы — «Лацио» (1/16 финала) и «Рома» (отборочный этап).

Италия, по состоянию на конец еврокубкового сезона 2010/11 переместившаяся в рейтинге УЕФА с третьего на четвёртое место, уступила одну путёвку в групповой этап следующего сезона Лиги чемпионов Германии.

Первый тур чемпионата, запланированный на 27 августа, был перенесён из-за забастовки, объявленной итальянской ассоциацией игроков. Чемпионат открылся 9 сентября матчем «Милан» — «Лацио», завершившимся счётом 2:2.

Турнирная таблица 

 Примечания:
 С «Аталанты» было снято 6 очков в связи с коррупционным скандалом.

Результаты матчей

Потуровая таблица

Клубы-участники

Города и стадионы

Представительство по областям

Тренерские перестановки

В межсезонье

По ходу сезона

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Серии А
 Serie A TIM: Spielpaarungen, Tabelle und Ergebnisse der Saison 2011/12 am 19. Spieltag — kicker online
 League table snapshot for Serie A season 2011-12 as of Sep 11, 2011
 Серия А: календарь

2011/2012
Италия
Футбол в Италии в 2011 году
Футбол в Италии в 2012 году